Biernatów bezeichnet Dörfer in Polen:
 Biernatów (Głubczyce) (dt. Berndau), Dorf der Gmina Głubczyce in der Woiwodschaft Opole
 Biernatów (Szprotawa) (dt. Baierhaus), Dorf der Gmina Szprotawa in der Woiwodschaft Lebus